Kremlin Cup 2018 (kobiety)
 Kremlin Cup 2018 (mężczyźni)